Robert Reed (1932–1992) amerikai színész 
 Robert David Reed (1956–) amerikai sci-fi író